Presa El Realito är en dammbyggnad i Mexiko.   Den ligger i delstaten Coahuila, i den centrala delen av landet,  km nordväst om huvudstaden Mexico City. Presa El Realito ligger  meter över havet.

Terrängen runt Presa El Realito är varierad. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km söder om Presa El Realito. Runt Presa El Realito är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Jimulco,  km nordväst om Presa El Realito. Omgivningarna runt Presa El Realito är i huvudsak ett öppet busklandskap.

I trakten råder ett hett ökenklimat. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är maj, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är december, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är september, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är mars, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Byggnadsverk i Coahuila